Ри́зька ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Рига, столиці Латвії.

 Ризька вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Ризька вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Ризька вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Ризька вулиця — вулиця в місті Київ.
 Ризька вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Ризька вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Ризька вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Ризька вулиця — вулиця в місті Чернівці.
 Ризька вулиця — вулиця в місті Ужгород.

Вулиці